Se også 367 (tal)

Begivenheder

Født

Dødsfald 

 

67
Artikler om enkelte år